

Mitologia 
 Apis (od Api) – personaggio della mitologia greca, re di Argo, figlio di Foroneo e di Laocide
 Apis (Api) toro mitologico dell'antico Egitto

Altro 
 Apis, genere di insetti sociali della famiglia Apidae
 Apis, soprannome del colonnello serbo Dragutin Dimitrijević
APIS, casa automobilistica